Hohenegg bezeichnet:
 Hohenegg (Adelsgeschlecht), süddeutsches Adelsgeschlecht
 Herrschaft Hohenegg, im Allgäu gelegenes mittelalterliches Territorium

Orte:
 Hohenegg (Kleines Wiesental), Dorf im Ortsteil Raich der Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Hohenegg (Grünenbach), Weiler der Gemeinde Grünenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

 Hohenegg (Gemeinde Eisenerz), Ortsteil der Gemeinde Eisenerz, Bezirk Leoben, Steiermark
 Hohenegg (Gemeinde Hafnerbach), Katastralgemeinde von Hafnerbach in Niederösterreich, siehe auch: Burgtheater Hohenegg
 Hohenegg (Gemeinde Roppen), Weiler in der Gemeinde Roppen, Tirol
 Hohenegg (Gemeinde Leutschach), Streusiedlung in der Gemeinde Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Hohenegg (Gemeinde Sankt Marein bei Graz), Ortsteil von Sankt Marein bei Graz, Steiermark

Burgen:
 Burg Hohenegg (Allgäu) bei Schüttentobel im Landkreis Lindau (Bodensee)
 Burg Hohenegg (Niederösterreich), im Dunkelsteinerwald bei Hafnerbach-Hohenegg

Siehe auch:
 Hoheneck
 Hochenegg
 Hohenegglkofen